Rumas ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Rumas (* 1966), polnischer bildender Künstler
 Sjarhej Rumas (* 1969), belarussischer Staatsmann und Ökonom

Siehe auch:
 Ruma